Хельфготт — еврейская фамилия.

 Хельфготт, Дэвид (род. 1947) — австралийский концертирующий пианист.
 Хельфготт, Харальд (род. 1977) — американский математик перуанского происхождения.

Также 
 Гельфгат